Се́льское поселе́ние «Село́ Кото́рь» — муниципальное образование в Думиничском районе Калужской области.
Административный центр — село Которь.

История 
Перед войной на территории нынешнего сельского поселения «Село Которь» было два сельсовета:
 Которской — с. Которь (107 дворов), Которь Шошин (36 дв.), деревни Павловка (48 дв.), Гремячевка (Телятинка, 52 дв.), Дубровка (Лузгачи, 56 дв.), Кишеевка (66 дв.), разъезд Воймирово,
 Хлудневский — деревни Хлуднево (130 дворов), Баранково (86 дв.), пос. Красноселово.

Железнодорожнвй разъезд Воймирово открыт в 1934, после строительства ж/д дороги Сухиничи — Фаянсовая. Затем был преобразован в станцию.

На 1 января 1950 года работали колхозы:
 Которской сельсовет — «им. Известий», «им. Кагановича», «Металлист», «им. Тельмана», «Боевик», «им. Крупской»
 Хлудневский сельсовет — «им. Ворошилова», «Новая жизнь», «Путь к жизни», «Красный пионер».
В мае 1950 прошло укрупнение колхозов. В июне 1954 Хлудневский сельсовет присоединили к Которскому.

Границы и статус сельского поселения установлены законом Калужской области от 1 ноября 2004 года № 369-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц „Думиничский район“, „Кировский район“, „Медынский район“, „Перемышльский район“, „Сухиничский район“, „Тарусский район“, „Юхновский район“, и наделением их статусом городского поселения, сельского поселения, муниципального района».

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят:

Инфраструктура 
На территории СП работают ООО «Хлудневский щебеночный завод», ООО «Которь» (сельхозпредприятие), основная школа, ФАП, магазин.

Примечания 

Которь, село
Которь, село